Gurabo puede referirse a dos poblaciones:

 Gurabo, una población en Puerto Rico.
 Gurabo, una población en la República Dominicana.

Existen también dos ríos homónimos:

 Río Gurabo, en Puerto Rico.
 Río Gurabo, en la República Dominicana.